Tor:
 Tor () — программное обеспечение для обеспечения луковой маршрутизации; система, обеспечивающая анонимность в интернете.
 WKW «Tor» — польская крупнокалиберная снайперская винтовка.
 Tor Books — издательство, специализирующееся на научной фантастике и фэнтези.
 Tor.com — онлайн-журнал о научной фантастике и фэнтези.

См. также 
  (значения)
  (значения)